Le terme de division légère peut renvoyer à :

 la division légère d'A. P. Hill (), ancienne unité de l'armée confédérée,

 la division légère (), ancienne unité de l'armée britannique,
 une  , ancienne dénomination commune à plusieurs types d'unités de la Wehrmacht,
 une division légère, nom des divisions de cavalerie française entre 1923 et 1928,
 une division légère mécanique, type d'unité motorisée française créé en 1934,
 une division légère, puis division légère de cavalerie, type d'unité française créé en 1940,
 une , type d'unité du corps expéditionnaire français en Scandinavie,
 une division légère d'infanterie, type d'unité française créé en 1940,
 les  et  divisions légères françaises libres, en 1941,
 la  légère d'intervention, ancienne unité de l'armée française,
 une division légère blindée, type d'unité française à partir des années 1960.

Voir aussi 

 

Infanterie légère et cavalerie légère